Cal Llarg és una entitat de població del municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès.

Demografia

Referències 

Geografia de Solsona